Bernard d'Harcourt kan syfta på:

* Bernard d'Harcourt (1821–1912), fransk diplomat
 Bernard d'Harcourt (1842–1914), fransk politiker